Der Koalitionsvertrag der von 2011 bis 2016 regierenden grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg wurde nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 zwischen den Koalitionspartnern Bündnis 90/Die Grünen und SPD ausgehandelt. Er trägt den Titel „Der Wechsel beginnt.“ und beschreibt die Regierungsziele des Kabinetts Kretschmann. Es war die erste Koalitionsvereinbarung in Baden-Württemberg, in der weder ein CDU-Politiker, noch ein FDP-Politiker als Ministerpräsident vorgesehen waren und deutschlandweit der erste Koalitionsvertrag, der die Basis für eine Landesregierung unter der Führung von Bündnis 90/Die Grünen bildete. Zu den bekanntesten im Koalitionsvertrag genannten Vorhaben zählen die Durchführung des Volksentscheids zu Stuttgart 21 und die Abschaffung der Studiengebühren.

Neben der Präambel besteht der Vertrag aus sieben großen Kapiteln mit den Überschriften „Bessere Bildung für alle“, „Ökologische und soziale Modernisierung bringt wirtschaftliche Dynamik“, „Ökologische und soziale Modernisierung zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen“, „Für eine sozial gerechte und solidarische Gesellschaft“, „Nachhaltiges Haushalten“, „Baden-Württemberg in guter Verfassung“ und „Weltoffenes Baden-Württemberg“.

Siehe auch 
 Koalitionsvertrag der CDU-/FDP-Landesregierung in Baden-Württemberg 2006

Weblinks 
 "Der Wechsel beginnt". Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD Baden-Württemberg vom 9. Mai 2011 auf gruene-bw.de

Baden-Wurttemberg
Politik 2011
Politikgeschichte (Baden-Württemberg)
Bündnis 90/Die Grünen
Geschichte der SPD